Tuilerie steht für:

 eine Gemeinde im Département Oise, Frankreich: Maisoncelle-Tuilerie